Heineberg steht für:
 Heineberg (Porta Westfalica), Naturschutzgebiet in Porta Westfalica
 Heineberg (Landkreis Hameln-Pyrmont), Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Heineberg (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Heineberg, ehemaliger Name des Ruinenbergs bei Potsdam
 Heinz Heineberg (* 1938), deutscher Geograf

Siehe auch:
 Heinberg
 Hainberg